Wapen van Reiderland (gemeente), het wapen van de voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Groningen
Wapen van Reiderland (landstreek), het wapen van een landstreek in de Nederlandse provincie Groningen en het Duitse district Leer
Wapen van Reiderland (waterschap), het wapen van een voormalig waterschap in de Nederlandse provincie Groningen